Il singolare del Citizen Cup 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Arantxa Sánchez Vicario era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Petra Langrová.

Iva Majoli ha battuto in finale 6–3, 6–2  Ruxandra Dragomir.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Anke Huber (secondo turno)
  Iva Majoli (campionessa)

 Brenda Schultz (primo turno) 
 Mary Pierce (quarti di finale) 
 Ruxandra Dragomir (finale) 
 Sandrine Testud (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1997